Pettersen est un patronyme courant en Norvège. Il est notamment porté par :
 Brit Pettersen (1961), fondeuse norvégienne ;
 Espen Bugge Pettersen (1980), footballeur norvégien ;
 Karin Pettersen-Ryen (1964) handballeuse norvégienne ;
 Liss-Anne Pettersen (1972), skieuse de vitesse norvégienne ;
 Marianne Pettersen (1975), footballeuse norvégienne ;
 Øystein Pettersen (1983), fondeur norvégien ;
 Sigurd Pettersen (1980), sauteur à ski norvégien ;
 Sindre Pettersen (1996-), biathlète norvégien ;
 Steinar Pettersen (1945), joueur et entraîneur de football et de bandy norvégien ;
 Suzann Pettersen (1981), golfeuse norvégienne .
Homonymie de patronyme norvégien